Sedgwick kan som auktorsförkortning betyda:

 Leonard John Sedgwick
 Walter C. Sedgwick

Robotskapade auktorsförkortningar